Paraveis (en llatí paravaei, en grec antic Παραύαιοι) eren una tribu epirota que limitava amb la dels Orestes (orestae) i vivien a la vall de l'Aous o Viosa des que es coneix el seu nom.

Al tercer any de la guerra del Peloponès, un grup d'aquest poble dirigit per Oroedis, es va unir al comandant lacedemoni Cnemos i van fer diverses incursions per Acarnània sense arribar a poder conquerir Estratos, segons diu Tucídides.

Flavi Arrià, que descriu l'itinerari d'Alexandre el Gran des d'Elimea fins a Tessàlia, remarca que Alexandre va passar per Paravea, el país dels paraveis, i que tenia les muntanyes Paravaea (modernes Lázari i Smólika) i abraçava tota la vall de l'Aous fins a Timfea (Timphaea) i els molossos.

Referències 

Grups hel·lènics
Epir a l'antiguitat